Кратер Д’Аламбер () — громадный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь французского учёного-энциклопедиста, философа, математика и механика Жана Лерона Д’Аламбера (1717—1783) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Ван-Райн на западе, кратер Штермер на северо-западе, кратер Ямамото на севере-северо-западе, кратер Цингер на северо-востоке, кратер Купер на востоке, кратеры Чернышев и Чандлер на юго-востоке, кратер Ланжевен на юге и кратер Кемпбелл на юго-западе. В юго-западной части кратера расположен кратер Слайфер. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 234 км, глубина 3,1 км.

Вал кратера существенно разрушен и перекрыт множественными импактами за время своего существования. высота вала над окружающей местностью достигает 2130 м. Северо-западная часть внутреннего склона перекрыта крупным кратером с отходящим от него в восточном направлении широким разломом. Дно чаши кратера ровное, испещрено множеством кратеров различного размера. В юго-западной части дно чаши пересеченное, покрыто породами выброшенными при образовании кратера Слайфер. В центральной части чаши расположено несколько неглубоких борозд.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Д’Аламбер Z относится к позднеимбрийскому периоду.

Галерея

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны